Radomír Šimůnek sr. (Plzeň, 1962 - Kamenice, 2010), ciclista txec
 Radomír Šimůnek jr. (Plzeň, 1983), ciclista txec